Жан Франсуа Варле (; ,  — , Корбей-Эсон) — деятель Великой французской революции.

Биография 
Родился в мелкобуржуазной семье. Обучался в лицее св. Луи (Lycée Saint-Louis). По профессии — почтовый служащий.

С большим энтузиазмом приветствовал начало революции, написал несколько патриотических песен, подписал петиции, с протестом против расстрела на Марсовом поле 17 июля 1791 года.

В 1791 году выдвинулся, как народный агитатор в кампании за отстранение короля от власти.

В начале революции примкнул к якобинцам, но летом 1792 года отошёл от них и с начала 1793 г. вместе с Жаком Ру возглавил «бешеных». Вместе с Жаком Ру, Теофилем Леклерком и Клер Лакомб стал вождём крайне левой фракции радикального движения «бешеные», представлявшего интересы городской бедноты. Активный деятель секции Прав человека.

В 1792—1794 годах требовал избрания всех должностных лиц первичными собраниями, права отзыва депутатов, нарушивших наказ избирателей.

9-10 марта 1793 года пытался поднять восстание против жирондистов.

24 мая 1793 года был арестован вместе с Жаком-Рене Эбером, но через 3 дня под давлением общественного мнения триумфально освобождён и приступил к подготовке восстания. Во время восстания 31 мая-2 июня 1793 года был временным председателем повстанческого комитета.

В своих работах, опубликованных в 1792—1793 годах, был сторонником прямой демократии и перераспределения собственности. Выступал за избрание всех должностных лиц первичными собраниями избирателей, за право отзыва депутатов, отделение церкви от государства.
 
Летом 1793 года вместе с другими «бешеными» добивался установления твёрдых цен на предметы первой необходимости и пресечения спекуляции. В сентябре 1793 года выступил с критикой политики якобинцев, за что был арестован, но вскоре по требованию Парижской коммуны выпущен на свободу. После падения Робеспьера и термидорианского переворота (27 июля 1794) был арестован и находился в тюрьме до осени 1795 года.

После 1800 года был бонапартистом. Затем отошёл от политической деятельности. Некоторое время жил в Нанте. Вернулся в Париж в 1830 году с целью участия в июльской революции. В 1836 году покинул Нант, и переселился в Корбей-Эсон. Утонул на рыбалке 4 октября 1837 года.

Избранные публикации 
 Aux Mânes de Marat, 1790—1830
 Déclaration solennelle des droits de l’homme dans l’état social Gare l’explosion, 1794
 Magnanimité de l’Empereur des Français envers ses ennemis, à l’occasion de la nouvelle déclaration des Puissances, 1814
 Le panthéon français, 1795
 Projet d’une caisse patriotique et parisienne, 1789
 Vœux formés par des Français libres, 1785—1795
 Vœux formés par des Français libres, ou Pétition manifeste d’une partie du souverain à ses délégués pour être signée sur l’autel de la patrie et présenté [sic] le jour où le peuple se lèvera en masse pour résister à l’oppression avec les seules armes de la raison

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Биографический словарь Франции. А. Попков. 2014.
 Захер Я. М. Ж. Варле во время якобинской диктатуры, «ННИ», 1959, № 2; его же, «Бешеные», Л., 1930.

Ссылки 
 Jean-François Varlet

Люди Великой французской революции по алфавиту
Революционеры Франции
Эбертисты
Политики Франции
Политики XIX века
Участники восстаний
Утонувшие